Aida kan syfta på:

 Aida – en opera med musik av Giuseppe Verdi
 AIDA – en term för Attention Interest Desire Action i reklambranschen
 Aida (film) – en filmad operaföreställning, regissör: Claes Fellbom
 Aida (flyktingläger) – palestinskt flyktingläger
 Aida (musikal) – en musikal med musik av Elton John
 Aida (namn) – ett italienskt kvinnonamn
 Aida (Walleniusrederierna) – ett fartyg
 AIDA Cruises – ett tyskt kryssningsrederi, som har ett antal fartyg vars namn innehåller AIDA.
 AIDA International – en organisation för fridykare
 AIDA Sweden – en svensk organisation för fridykare
 TI Aida – en japansk racerbana